Een verkeersweg:
N320 (België)
N320 (Frankrijk)
N320 (Nederland), zie Provinciale weg 320
N-320 (Spanje)
N320 (Zwitserland)